Adam Jezierski (1990-), acteur espagnol d'origine polonaise ;
  (1948- ), professeur de chimie, recteur de l'Université de Wrocław
 Remigiusz Jezierski (1976-), joueur polonais de football ;
 Richard Jézierski (1971-), joueur français de football.

Patronyme polonais